De MTN 8 2013 was de 39ste editie van het MTN 8 voetbaltoernooi in Zuid-Afrika. Het toernooi begon op 9 augustus 2013 en eindigde op 28 september 2013 met de finale in het Moses Mabhida Stadion in Durban. Aan het bekertoernooi deden de nummers één tot en met acht mee van de Premier Soccer League 2012/13. Moroka Swallows trad aan als de titelhouder. Orlando Pirates won de beker voor de tiende keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Externe links
 Officiële website
 Premier Soccer League
 South African Football Association
 Confederation of African Football

Bekervoetbal 2013
Voetbal in Zuid-Afrika